est une espèce éteinte et fossile de grande félidés appartenant au genre également éteint Homotherium (dont il en est l'espèce type), ayant vécu durant le Pléistocène inférieur, dans ce qui est aujourd'hui l'Europe.

Description 

Sa morphologie est très distincte de celle de tous les félins existant de nos jours. Il a de larges canines en forme de sabre et dentelées, des membres avant puissants, un dos fuyant, et un bulbe optique agrandi ; tous éléments clés pour la prédation sur la mégafaune du Pléistocène.

Ce grand carnivore avait une taille similaire à celle de son cousin américain Homotherium serum, c'est-à-dire environ 1,8 mètre de long et 1,1 mètre de haut.

Histoire de l'espèce 

Selon Fossilworks, l'espèce a existé de environ  à  AP, jusqu'à la fin du Pléistocène et aux environs de la fin du Paléolithique, concurremment avec l'extinction du Quaternaire. 

Paijmans et al. (2017), qui analysent l'ADN mitochondrial et déterminent l'ensemble presque complet des génomes du genre Homotherium, trouvent que celui-ci a divergé d'avec le genre Smilodon il y a environ  ; et que lHomotherium du Pléistocène supérieur devrait être considéré comme une seule espèce : H. latidens, pour l'aspect morphologique. En 2020, Barnett et al. réanalysent le génome et en particulier l'exome de l'espèce H. latidens ; ils trouvent que le lignage dHomotherium est très divergent de celui de toutes les espèces de félins actuel, et que le tronc commun remonterait à environ . La diversité génétique de l'espèce est relativement élevée ; les comportements de chasse diurne et adaptée à la course ont induit des adaptations génétiques.

Selon Paijmans et al. (2017), il y a peu de différences génétiques entre les Homotherium américain et européen.

Bibliographie 
 .
 . 
 . 
 .

Voir aussi 
 Homotherium
 Homotherium serum
 Homotherium venezuelensis
 Machairodontinae
 Homotherini

Liens externes 

 .

Notes et références 

Machairodontinae
Félin préhistorique
Carnivore du Pléistocène
Taxon fossile décrit en 1846